Ludwig Wilhelm August von Baden (* 18. Dezember 1829 in Karlsruhe; † 27. April 1897 ebenda) war ein badischer Prinz sowie preußisch-badischer Politiker und General der Infanterie.

Leben 

Wilhelm wurde als dritter Sohn des Großherzogs Leopold von Baden (1790–1852) und der Prinzessin Sophie von Schweden (1801–1865), Tochter des abgesetzten Königs Gustav IV. Adolf von Schweden, geboren. 1849 trat er als Premierleutnant in das 1. Garde-Regiment zu Fuß der Preußischen Armee ein, ging 1856 als Major zur Gardeartillerie über und war zuletzt Generalmajor und Kommandeur der Gardeartilleriebrigade. Er schied 1863 aus preußischen Diensten aus und heiratete in Sankt Petersburg die Prinzessin Maria von Leuchtenberg. Das junge Paar hatte seinen Wohnsitz in Karlsruhe, wo es ein Palais in der Nähe des Residenzschlosses bezog.

Im Deutschen Krieg zwischen Preußen und dem Deutschen Bund (mit Österreich) 1866 übernahm er den Oberbefehl über die badische Division im 8. Bundeskorps, das auf der Seite des Deutschen Bunds kämpfte. Gegner warfen ihm vor, durch seine vorsichtige Führung die Schuld am Misserfolg des Feldzugs zu tragen. Im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 befehligte er die badische 1. Brigade im Werderschen Korps und wurde bei Nuits-Saint-Georges schwer verwundet.

Kaiser Wilhelm II. verlieh ihm am 18. Dezember 1895, dem 25. Jahrestag der Schlacht von Nuits den Orden Pour le Mérite, die höchste preußische Tapferkeitsauszeichnung.

Als badischer Prinz besaß Wilhelm Sitz und Stimme in der Ersten Kammer der Badischen Ständeversammlung und war von 1859 bis 1860, nochmals von 1863 bis 1866 und ein drittes Mal von 1893 bis 1897 Präsident dieser Kammer.

Von 1871 bis 1878 gehörte Wilhelm als badischer Abgeordneter dem Reichstag (Reichspartei) an. Sein letzter militärischer Dienstrang war General der Infanterie.

Er war Mitglied der Freimaurerloge Urania zur Unsterblichkeit in Berlin und Ehrenmitglied der Loge Carl zur Eintracht in Mannheim, ebenso Ehrenmitglied der Loge Zur edlen Aussicht in Freiburg.

Ehe und Nachkommen 
Wilhelm heiratete am 11. Februar 1863 die russische Zarenenkelin Prinzessin Maria Maximilianowna von Leuchtenberg (1841–1914), Fürstin Romanowskaja, die Tochter des Herzogs Maximilian von Leuchtenberg (1817–1852). Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor:

 Sophie Marie Luise Amelie Josephine (1865–1939) ⚭ Herzog Friedrich II. von Anhalt (1856–1918)
 Maximilian Alexander Friedrich Wilhelm (1867–1929), der letzte Reichskanzler des Kaiserreichs

Ehrungen 
 Ritter des Hausordens der Treue
 Großkreuz des Militär-Karl-Friedrich-Verdienstordens
 Großkreuz des Ordens vom Zähringer Löwen mit Schwertern

Vorfahren

Literatur 
 
 Ludwig Wilhelm August, Prinz und Markgraf von Baden. Badische Biographien (Herausgeber Friedrich von Weech und A. Krieger), V. Theil, Heidelberg 1906, S. 11–14 (aus Karlsruher Zeitung 1897. Nr. 203) online in der badischen Landesbibliothek.
 Ernst Emmerling: Actenmäßige interessante Enthüllungen über den badischen Verrath an den deutschen Bundestruppen in dem soeben beendigten preußisch-deutschen Kriege. Wien 1866 online in der Google-Buchsuche
 Wilhelm von Baden: Zur Beurtheilung des Verhaltens der badischen Felddivision im Feldzuge des Jahres 1866: nach authentischen Quellen. Darmstadt und Leipzig 1866 online in der Google-Buchsuche
 Ernst Emmerling: Nochmals der badische Verrath: Weitere Enthüllungen sowie Zurückweisung der wider die bekannte Broschüre erschienenen officiellen und officiösen Angriffe. Stuttgart 1866 online in der Google-Buchsuche
 Lothar Machtan: Prinz Max von Baden. Der letzte Kanzler des Kaisers. Eine Biografie. Suhrkamp, Berlin 2013. ISBN 978-3-518-42407-0.

Weblinks

Einzelnachweise 

Familienmitglied des Hauses Baden (Linie Durlach)
Prinz (Baden)
Leopold (Baden)
Baden, Wilhelm Von
Baden, Wilhelm Von
Baden, Wilhelm Von
Baden, Wilhelm Von
Baden, Wilhelm Von
Baden, Wilhelm Von
Baden, Wilhelm Von
Baden, Wilhelm Von
Baden, Wilhelm Von
Baden, Wilhelm Von
Baden, Wilhelm Von
Baden, Wilhelm Von
Baden, Wilhelm Von
Baden, Wilhelm Von
Baden, Wilhelm Von
Preuße
Badener
Deutscher
Geboren 1829
Gestorben 1897
Mann